Les Coloriés est un roman d'Alexandre Jardin publié en 2004.

Synopsis 

En 1980, les parents de l'île de la Délivrance partent pour Pitcairn. Un groupe d'enfants décide de tuer le dernier adulte qui est resté sur l'île à cause de son handicap. Livré à lui-même ce groupe va devenir une société bien particulière : celle de l'Enfance. Cependant, un jour, l'une d'entre eux, Dafna, quitte l'île pour rechercher ses parents et se retrouve pour la première fois dans le monde des adultes en France.

Hippolyte Le Play, ethnologue, trouve un jour sa fille jouant dans sa chambre avec Dafna. Il va alors se rendre dans le monde de Dafna, où il devra se comporter comme un enfant pour ne pas mettre sa vie en péril.

Personnages 

 Hippolyte le Play : personnage principal, ethnologue, père de deux enfants, divorcé. Il témoigne de sa découverte avec le peuple des coloriés et de ses études sur ce peuple ;
 Dafna : représentante du peuple des coloriés, cherche ses parents, elle va bouleverser la vie et la conception des choses d'Hippolyte, elle va le séduire ;
 Lulu : fille d'Hippolyte, amie de Dafna, tente de débrider son père ;
 Autres personnages : tous les habitants de l'île, mère de Lulu, un clochard, un voisin…

Réception 

Alexandre Jardin est un auteur de best-sellers : Les coloriés n'en fut pas véritablement un, mais il s'est bien vendu.

Certaines critiques, plutôt positives, jugent que ce livre illustre , et qu'il est . D'autres critiques sont plus dures et considèrent qu'Alexandre Jardin reste bien par ce livre , que son livre est trop manichéen et rappelle un peu trop Sa Majesté des mouches de William Golding.

Analyse

La structure 
À partir du chapitre 1, la structure est linéaire, on suit les évènements dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Cependant avant dans le prologue l'auteur revient sur les évènements qui se sont passés sur l'île en 1980. Le reste du roman est écrit après avoir vécu les évènements même, il s'agit d'un témoignage.

Les particularités de style 
Dans ce texte on observe différents niveaux de langue : 

 celui d'Hippolyte au début et celui de tous les adultes qui apparaissent ;
 le langage plus soutenu du patron d'Hippolyte et de l'administration ;
 le langage de la femme d'Hippolyte, mélange anglais et français ;
 tout le langage familier et imaginaire des enfants.

Les enjeux 
Mise en évidence que l'univers de l'enfance constitue un monde à part entière, avec ses règles, ses modes d'organisation bien différents de l'univers des adultes. Il s'agit ici de faire réaliser au lecteur les différences qui existent.

La psychologie 
Le texte a pour but de nous rattacher au monde de l'enfance en nous montrant ses avantages par rapport au monde des adultes. Ce livre permet au lecteur de se rebeller contre l'univers trop sérieux des adultes qui ne laisse plus aucune place au jeu ni aux désirs. Ce livre nous montre qu'il est possible de vivre autrement en tenant plus compte de ses propres envies.

Une œuvre révélatrice de notre époque 
Cette œuvre reprend le concept contemporain d'adulescent ; tous ces adultes qui restent nostalgiques de leur enfance ou qui se refusent à la quitter.

Enfin ce livre pose également la question de l'égalité entre les enfants et les adultes, qui est respectée dans l'univers des coloriés.

 

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 2004